Is Arenas (« les sables », en sarde) peut faire référence à :
 , une baie de la province d'Oristano ;
 Is Arenas, un stade à Quartu Sant'Elena, dans la ville métropolitaine de Cagliari ;
 Is Arenas, une plage de Gonnesa, dans la province du Sud-Sardaigne.